Régis Durand peut désigner :
 Régis Durand (1941-2022), universitaire français, critique d’art et commissaire d'exposition ;
 Régis Durand (1952-), footballeur français.